Planjer ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Izak Planjer (1891–1966), niederländischer Architekt
 Vinsent Planjer (* 1972), niederländischer Jazzmusiker